Элияху () — еврейское имя и фамилия. Известные носители:
 Илия (пророк) — ветхозаветный пророк.
 Элияху бен Шломо Залман (1720—1797) — раввин, каббалист и общественный деятель, один из выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства, математик.
 Элияху, Лиор (род. 1985) — израильский баскетболист.
 Элияху, Марк (род. 1982) — израильский музыкант.
 Элияху, Мордехай (1928—2010) — израильский религиозный деятель.
 Элияху Моше Голдратт (1948—2011) — создатель теории ограничений (TOC — Theory of Constraints).